Cassation (cassatio) – eklektyczna forma muzyczna zawierająca elementy serenady, suity i divertimento. Symfonia dziecięca Leopolda Mozarta była nazywana Cassatio ex G.

Pieśni (formy muzyczne)